Равни́нные кри () — алгонкиноязычное индейское племя в Канаде и США.

История 

Равнинные кри являются частью многочисленного индейского народа кри. Вооружившись в XVII веке огнестрельным оружием, кри продвинулись на запад из лесов на Великие Равнины. Постепенно равнинные кри стали торговцами, снабжая ружьями племена, не имевшие контактов с европейцами. 

В первой половине XIX века они оставались основными поставщиками огнестрельного оружия манданам, хидатса и арикара, получая взамен лошадей и маис.  Равнинные кри, вместе со своими союзниками — ассинибойнами и равнинными оджибве, постоянно воевали с сиу, черноногими, сарси, гровантрами и восточными шошонами. Их основными врагами были пикани и кайна, племена входившие в конфедерацию черноногих. Последняя крупномасштабная битва между ними произошла в 1870 году. Равнинные кри атаковали стоянку кайна на реке Белли, недалеко от современного города Летбридж. На выручку кайна подоспели пикани, вооружённые новейшими многозарядными ружьями. В результате кри потерпели сокрушительное поражение, потеряв убитыми около 240 воинов. Вражда с черноногими продолжалась до 1886 года.

С белыми людьми равнинные кри обычно поддерживали мир, хотя избежать небольших столкновений им не удалось. В 1885 году часть равнинных кри приняла участие в восстании канадских метисов под руководством Луи Риэля.

Известные представители 
 Большой Медведь
 Блуждающий Дух

См. также 
 Кри
 Канадские метисы

Примечания

Литература 
 
 

 John S. Milloy. The Plains Cree. Trade, Diplomacy and War, 1790 to 1870. University of Manitoba Press, Winnipeg, 1988 — ISBN 0-88755-141-6.

Ссылки 
The Plains Cree - Ethnographic, Historical and Comparative Study by David Mandelbaum
Cree history and past major key events
  Chippewa Cree Tribe of the Rocky Boy's Reservation official website

Индейцы Великих равнин
Народы США
Народы Канады
Индейцы Монтаны
Кри
Северо-Западное восстание